Miejscowości w Australii:
 Paynesville – miasto w stanie Wiktoria

Miejscowości w USA:
 Paynesville – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Paynesville – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Pike
Gminy w USA:
 Paynesville (ang. Paynesville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns